Schaum steht für:

 Schaum, gasförmige Bläschen, von festen oder flüssigen Wänden eingeschlossen
 Schaum Automobile & Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 De Schaum Motor Syndicate Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Schaum ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Weichmann-Schaum (1932–2016), deutsche Fotografin
 Hermann Rudolf Schaum (1819–1865), deutscher Insektenkundler, Arzt und Hochschullehrer
 Johann Schaum (1801–1865), deutscher katholischer Geistlicher und Domkapitular
 John W. Schaum (1905–1988), US-amerikanischer Pianist, Komponist und Klavierpädagoge
 Karl Schaum (1870–1947), deutscher Chemiker
 Karoline Schaum (* 1980), deutsche Singer-Songwriterin, siehe Karo (Sängerin)
 Reinhard Schaum (1839–?), hessischer Ökonom und Politiker (NLP) und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

Siehe auch:
 Schaumstoff (aus Kunststoffen hergestellt)
 Löschschaum (Brandbekämpfung)
 Koepp Schaum (Chemieunternehmen)
 Spin-Schaum (Schleifenquantengravitation)
 Der Schaum der Tage (Begriffsklärung)
 Schauma (Haarpflege-Marke)